Termin  ima više značenja.

 Alfa,alfa-trehaloza sintaza, enzim
 Maltoza a-D-glukoziltransferaza, enzim